Пуна — топоним или фамилия, может означать:

 Пуна — город в Индии.
 Пуна (аэропорт) — аэропорт в Индии.
 Пуна (Гавайи) — район острова Гавайи.
 Пуна (остров) — остров в Эквадоре.
 Пуна (экорегион) — экорегион в Южной Америке.

 Пуна, Генри (род. 1949) — девятый премьер-министр Островов Кука.